Bilbao steht für:
 Bilbao, Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland, Spanien
 Bilbao (Chimborazo), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Penipe, Provinz Chimborazo, Ecuador
 Bilbao (Guatemala), archäologische Fundstelle in Guatemala
 Bilbao (Band), belgische Band
 Bilbao (Metro Madrid), Metro-Station in Madrid
 Bilbao-Effekt in der Architekturtheorie
 Bilbao (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Bilbao ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardino Bilbao Rioja (1895–1983), bolivianischer Politiker
 Edison Bilba (* 1987), chilenischer Fußballspieler
 Fernando Bilbao, spanischer Schauspieler
 Izaskun Bilbao (* 1961), spanische Politikerin
 Jhonny Bilbao (* 1974), venezolanischer Segler
 Mariví Bilbao (1930–2013), spanische Schauspielerin
 Pello Bilbao (* 1990), spanischer Radrennfahrer
 Sabino Bilbao (1897–1983), spanischer Fußballspieler 
 Santiago Idígoras Bilbao (* 1953), spanischer Fußballspieler
 Tatiana Bilbao (* 1972), mexikanische Architektin
 Unai Bilbao (* 1994), spanischer Fußballspieler
 Veronica Bilbao La Vieja (* 1963), italienische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin